Rywalizacja w wadze do 75 kg kobiet w zapasach na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana 18 sierpnia na Olimpijskim Centrum Treningowym w hali 3.

W zawodach wzięło udział 18 zapaśniczek z 18 państw.

Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została pochodzący z Kanady Erica Wiebe, srebro zdobyła Kazaszka Giuzel Maniurowa, a brązowy medal zdobyły - reprezentantka Chin Zhang Fengliu oraz reprezentantka Rosjanka Jekatierina Bukina.

Klasyfikacja

Drabinka turniejowa 

 Repasaże

Linki zewnętrzne 
 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016